

Onomastica
 Federico – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Federico (...-922) – patriarca di Aquileia
 Federico (...-463) – re dei Visigoti
 Federico (...-XI secolo) – possibile antenato degli Hohenstaufen, trisnonno di Federico Barbarossa
Federico (1707-1751) – principe del Galles e duca di Gloucester, figlio di Giorgio II di Gran Bretagna
Federico (1763-1827) – duca di York e di Albany, figlio di Giorgio III del Regno Unito
Federico (1769-1814) – principe ereditario di Anhalt-Dessau
Antonio Federico (1980) – politico italiano
Giovanni Federico (1980) – calciatore italo-tedesco
Giuseppe Federico (1964) – politico italiano
Luciano Federico (1968) – attore italiano
Michele Federico (1884-1966) – pittore italiano

Pagine correlate 
Federici